Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Răzvan Sabău che ha battuto in finale Attila Sávolt 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Frederik Fetterlein (secondo turno)
 Marcelo Charpentier (primo turno)
 Marco Meneschincheri (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)

 Gérard Solvès (secondo turno)
 Petr Luxa (secondo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)
 Attila Sávolt (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1996